Константин Александрович Щученко ( ? - , ) — российский писатель. 

Константин Александрович Щученко был членом комиссии печатания грамот и договоров и делопроизводителем Московского главного архива Министерства иностранных дел Российской империи. 

Константин Щученко напечатал:

 «Участие Московского главного архива Министерства иностранных дел в съезде ориенталистов в 1876 году» (Москва, 1876);
 «Янтарная комната Царскосельского дворца» («Русский вестник», 1877, кн. 11, и отдельно, Москва, 1877);
 «Сведения об устройстве архивной части в России» («Сборник Московского главного архива МИД», Москва, 1880, вып. I). 

Константин Александрович Щученко скончался в городе Москве в 1881 году.

Источники 
 
 «Очерк деятельности комиссии печатания грамот и договоров» (Москва, 1887)
 «Московские ведомости» (1881, № 103).

Писатели Российской империи